Johana z Valois (13. září 1409, Blois – 19. května 1432, Angers) byla vévodkyně z Alençonu a hraběnka z Perche z dynastie Valois.

Život 
Narodila se jako dcera vévody Karla Orleánského a Izabely, dcery francouzského krále Karla VI. Roku 1410 byla zasnoubena s Janem z Alençonu, svým vrstevníkem. Svatba se konala roku 1424 v Blois. Téhož roku byl Jan zajat angličany v bitvě u Verneuil a v zajetí strávil tři roky. Svobodu získal díky obrovskému výkupnému, jež získal prodejem všech svých majetků. Po propuštění byl nazýván "nejchudším člověkem ve Francii". Potomstva se manželé nedočkali, Johana zemřela mladá a byla pohřbena v klášteře sv. Aubina v Angers.

Vývod z předků 

Ženy
Dynastie Valois
Vévodkyně z Alençonu
Hraběnky z Perche
Narození v Blois
Úmrtí v Angers
Pohřbení v klášteře sv. Aubina v Angers
Narození 13. září
Narození v roce 1409
Úmrtí 19. května
Úmrtí v roce 1432